Lohbek steht für
 Lohbek (Hamburg-Bergstedt), Bach in Hamburg, linker Nebenfluss der Alster
 Lohbek (Schillingsbek), Bach in Hamburg, rechter und einziger Nebenfluss der Schillingsbek
 Lohbek (Martensrade), Siedlung in der Gemeinde Martensrade im Kreis Plön, Schlweswig-Holstein
 Lohbek (Kreis Plön), Bachlauf ohne Mündung im Kreis Plön zwischen Rastorf und Wittenberger Passau

Siehe auch:
 Lobeck
 Lohbekpark